«Raise Your Glass» — песня американской исполнительницы P!nk из её сборника хитов Greatest Hits… So Far!!!. Сингл стал вторым хитом P!nk, который добрался до первого места в чарте Billboard Hot 100 (первым синглом номер один у P!nk была песня «So What»).

О песне 
1 октября «Raise Your Glass» была объявлена первым синглом из сборника хитов Пинк. Пинк называет песню гимном всех тех, кто чувствует себя выброшенными из толпы. «Raise Your Glass» стала одной из трёх новых песен, написанных для Greatest Hits… So Far!!!

Участники записи 
 Pink, Max Martin, Shellback — авторы песен
 Max Martin, Shellback — продюсеры
 Max Martin — клавишные
 Shellback — ударные, гитара, бас—гитара
 Pink, Carey Hart, Max Martin, Shellback — бэк-вокал

Чарты и сертификаты

Чарты

Чарты года

Сертификаты

Примечания 

Песни, написанные Максом Мартином
Песни, продюсированные Максом Мартином
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы Пинк
Синглы RCA Records
Песни, написанные Shellback
Песни, спродюсированные Shellback
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом